Municipio de Darlington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Darlington (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Darlington (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Darlington (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Darlington (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.